Ferroviário Atlético Clube, squadra di calcio brasiliana nello stato di Alagoas 
Ferroviário Atlético Clube, squadra di calcio brasiliana nello stato del Ceará
Ferroviário Atlético Clube, squadra di calcio brasiliana nello stato di Rondônia